Гузан:

 Гузан — грузинский политический деятель конца XII века.
 Гузан, Брэд (род. 1984) — американский футболист, вратарь.
 Гузан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Гузан — местное название жимолости Палласа.